

Cinema 
 Nowhere to Run – film del 1989 diretto da Carl Franklin
 Accerchiato (Nowhere to Run) – film del 1993 diretto da Robert Harmon

Musica 
 Nowhere to Run – singolo di Martha and the Vandellas del 1965, dall'album Dance Party
 Nowhere to Run – traccia dell'album Killers dei Kiss del 1982
 Nowhere to Run – singolo di Carlos Santana del 1982, dall'album Shangó
 Nowhere to Run – traccia dell'EP Pretty Maids dei Pretty Maids del 1983
 Nowhere to Run – traccia dell'album Knockin' on Heaven's Door degli Heaven del 1985
 Nowhere to Run – traccia dell'album Once di Roy Harper del 1990

Televisione 
 Nowhere to Run – film per la televisione del 1978 diretto da Richard Lang
 Nowhere to Run – episodio della sesta stagione di Falcon Crest
 Il dovere di vivere (Nowhere to Run) – episodio di In viaggio nel tempo
 Stupro (Nowhere to Run) – episodio della prima stagione di Highlander
 Tacita cospirazione (Nowhere to Run) – episodio di Quincy
 Un conto in sospeso (Nowhere to Run) – episodio della terza stagione di Instant Star